Борисівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:

 Борисівська волость — Ізмаїльського повіту Бессарабської губернії;
 Борисівська волость — Острозького повіту Волинської губернії;
 Борисівська волость — Владимирського повіту Владимирської губернії;
 Борисівська волость — Катеринославського повіту Катеринославської губернії;
 Борисівська волость — Білозерського повіту Новгородської губернії;
 Борисівська волость — Севського повіту Орловської губернії;
 Борисівська волость — Михайловського повіту Рязанської губернії.